De Supercoppa 1988 was de eerste editie van de strijd om de Italiaanse Supercup. De wedstrijd werd op 14 juni 1989 in San Siro gespeeld tussen de winnaar van de Serie A 1987/88, AC Milan, en de Coppa Italia 1987/88, UC Sampdoria. De eindstrijd zou eigenlijk plaatsvinden in augustus 1988 maar werd uitgesteld in verband met de Olympische Zomerspelen van 1988. AC Milan won de wedstrijd met 3-1.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 1988/89

1988
AC Milan
UC Sampdoria
Sportevenement in Milaan